

Abbigliamento 
 Scarpa  – calzatura

Geografia 
 Scarpa  – antica denominazione di Cineto Romano

Aziende 
 SCARPA  – azienda italiana che produce calzature per gli sport di montagna

Persone 
 Scarpa – cognome di lingua italiana
 Afra Bianchin Scarpa – architetto italiano
 Antonio Scarpa – anatomista italiano
 Antonio Libero Scarpa – dirigente sportivo e allenatore di calcio italiano
 Bachisio Scarpa – politico e insegnante italiano
 Carlo Scarpa – architetto italiano
 Daniele Scarpa – canoista italiano
 Fernando Scarpa – regista, regista teatrale e attore teatrale italiano
 Fernando Scarpa detto Nando – calciatore italiano
 Francesco Scarpa – calciatore italiano
 Gianluca Scarpa – montatore italiano
 Gustavo Scarpa – calciatore brasiliano
 Laura Scarpa – fumettista e illustratrice italiana
 Luciano Scarpa – attore italiano
 Marc Scarpa – uomo d'affari americano
 Marco Scarpa – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Mariano Scarpa – politico italiano
 Mario Scarpa – calciatore italiano
 Paolo Scarpa Bonazza Buora – politico e imprenditore italiano
 Rachele Scarpa – politica italiana
 Renato Scarpa – attore italiano
 Roberta Scarpa – stilista italiana
 Romano Scarpa – autore di fumetti italiano
 Sergio Scarpa – politico italiano
 Tiziano Scarpa – scrittore italiano
 Tobia Scarpa – architetto e designer italiano
 Vincenzo Scarpa – vescovo italiano

Altro 
 Aula Scarpa – storica aula dell'Università degli Studi di Pavia
 Scarpa  – elemento architettonico difensivo tipico di castelli e fortezze
 Scarpa – in un corso d'acqua, il rapporto fra la base e l'altezza di una sponda
 La scarpa  – film del 2005 diretto da Andrea Rovetta
 Rifugio Scarpa-Gurekian – rifugio alpino nel gruppo delle Pale di San Martino

Pagine correlate 
 Scarpe (disambigua)
 Scarpetta
 Scarponi